Jeanne d'Artois peut désigner plusieurs personnalités féminines du Moyen Âge :

 deux membres de la maison capétienne d'Artois :
 Jeanne d'Artois (1289-après 1350), comtesse de Foix : fille de Philippe d'Artois, seigneur de Conches et de Blanche de Bretagne; épouse (1301) Gaston Ier, comte de Foix et vicomte de Béarn ;
 Jeanne d'Artois (1353-après 1420), comtesse de Dreux, dite la damoiselle de Dreux : fille de Jean d'Artois et d'Isabelle de Melun; épouse (1365) Simon de Thouars, comte de Dreux, tué le jour même du mariage ;

 ce nom peut aussi désigner deux comtesses d'Artois : 
 Jeanne II de Bourgogne (vers 1291-1330), comtesse de Bourgogne (1303-1330) et d'Artois (1329-1330); reine de France par son mariage avec le futur Philippe V ;
 Jeanne de France (1308-1347), comtesse de Bourgogne et d'Artois (1330-1347).
Homonymie capétienne